een bulletin board system
een houtproduct, zie:
zachtboard
hardboard
de Engelse benaming voor bestuur
een printed circuit board (printplaat): een kaart met elektronische componenten